Serbal silvestre puede referirse a:

 El nombre común de la planta Sorbus aucuparia.
 El nombre común de la planta Sorbus torminalis.